Muziekalbums
 Eat a peach (Allman Brothers) (1972), een dubbelelpee van The Allman Brothers Band
 Eat a peach (Ladies Room) (1993), een muziekalbum van Ladies Room
 Eat a peach (2010), een bootleg van The Stills-Young Band van The Godfatherecords
Single
 Eat a peach (DJ Ghostfader Featuring Fuzzy) (2003), een lied van DJ Ghostfader Featuring Fuzzy
Band
 Eat a Peach (band), een band met  southern/blues-rockmuziek